З середньою висотою 708 м над рівнем моря, Албанія є однією з найгірськвших країн у світі. Гірська місцевість охоплює більше 70 % її загальної  території. Є багато вершин, що досягають висоти більше, ніж 2000 м.

Албанію можна розділити на чотири основні регіони: Північний гірський хребет, Центральний гірський хребет, Південне албанське нагір'я та Албанська низовина. Найпомітнішими топографічно є Керавнійські гори, Динарське нагір'я,  хребет Кораб та Пінд.

Найвищою вершиною є  Кораб з висотою 2764 м над рівнем моря на кордоні з Північною Македонією. Це одна з двох найвищих вершин у Європі, яка є найвищою вершиною для більш ніж однієї країни. Це також 18-а найбільша гірська вершина по відносній висоті вершини в Європі.

Список гір Албанії

Примітки 

Гори Албанії